Sebastian Florian Hönig (ur. 1978) – niemiecki astronom, odkrywca komet i planetoid.

Życiorys 
Studiował na Uniwersytecie w Heidelbergu. Studia ukończył w 2004 roku z tytułem magistra. W 2008 uzyskał stopień doktora astronomii na Uniwersytecie w Bonn. Pracował m.in. w Max-Planck-Institut für Radioastronomie oraz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Obecnie (2022) pracuje na stanowisku profesorskim na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Southampton. Jego działalność naukowa dotyczy głównie badań nad aktywnymi jądrami galaktyk.

Hönig prowadził także amatorskie obserwacje nieba. Minor Planet Center uznaje go za odkrywcę 576 planetoid, z czego 450 odkrył samodzielnie, 125 wspólnie z Noéline Teamo, a jedną z Wolfgangiem J. Duschlem (obserwacji tych dokonał w latach 2001–2008). Odkrył również kometę nieokresową C/2002 O4 (Hönig) oraz ponad 40 komet muskających Słońce na zdjęciach z sondy kosmicznej SOHO. Zidentyfikował także kometę P/2007 R5 jako kometę okresową i prawidłowo przewidział jej powrót w pobliże Słońca w roku 2007; była to pierwsza kometa okresowa odkryta w ramach programu SOHO.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (51983) Hönig.

Lista odkrytych planetoid

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Sebastiana F. Höniga 
 Publikacje Sebastiana F. Höniga w bazie The SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)

Absolwenci Uniwersytetu w Heidelbergu
Niemieccy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1978
Wykładowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara